William Peart (... – ...), calciatore inglese, di ruolo difensore
 Neil Peart (1952-2020), batterista, paroliere e scrittore canadese